Международная географическая премия Вотрена Люда, также премия Вотрена Люда () — премия, присуждаемая за высочайшие достижения в области географии. Учреждена в 1991 году как аналог Нобелевской премии, позиционирует себя в качестве «Нобелевской премии по географии», это словосочетание часто используется в разговорном языке.

Название 
Премия названа в честь французского географа XVI века , известного тем, что именно он предложил именовать Новый Свет «Америкой» в честь Америго Веспуччи.

Присуждение 
Премия присуждается ежегодно во время осеннего  на родине Вотрена Люда в Сен-Дье-де-Вож (Франция). Решение о присуждении премии принимается международным комитетом, состоящим из 5 человек.

Лауреаты

См. также 
Медаль Хаббарда
Медаль Каллума
Константиновская медаль

Примечания

Ссылки 
 Премия Вотрена Люда на официальном сайте Международного географического фестиваля 

Научные награды
Географические награды